Håstad

 ist der Name des Ortes Håstad der Gemeinde in Lund in der Provinz Schonen.

 ist der Nachname folgender Personen:
 Elis Wilhelm Håstad (1900–1959), schwedischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Torgny Håstad (* 1943), Sohn von Elis Wilhelm, schwedischer Jurist
 Johan Håstad (* 1960), schwedischer Informatiker
 Elsa Håstad (* 1970), Tochter von Torgny, schwedische Entwicklungshelferin und Expertin für Russland
 Jonatan Leandoer Håstad (* 1996), schwedischer Rapper und Musikproduzent